Herter est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Herter (1871-1950), peintre américain ;
 Anne-Véronique Herter (1973-), romancière française ;
 Blair Herter (1980-), présentateur et producteur américain de télévision ;
 Christian Herter (1895-1966), homme politique américain ;
  (1865-1910), physicien et pathologiste américain ;
  (1834-1889), patriote, médecin et missionnaire italien ;
 Ernst Herter (1846-1917), sculpteur allemand ;
 Gérard Herter (1920-2007), acteur allemand ;
 Jason Herter (1970-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Wilhelm Franz Herter (1884-1954), botaniste allemand.

Patronyme germanique